Copala kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Juan Copala, ort, Oaxaca, Santiago Juxtlahuaca, 
 Copala, Guerrero, ort, 
 San Andrés Copala, ort, Oaxaca, San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -, 
 Copala (kommun), Guerrero, 
 Cópala, ort, Jalisco, Tapalpa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar